Mona’s Queen ist der Name folgender Schiffe der Isle of Man Steam Packet Company:

 Mona’s Queen (Schiff, 1853) (1853–1880), Raddampfer
 Mona’s Queen (Schiff, 1885) (1885–1929), Raddampfer
 Mona’s Queen (Schiff, 1934) (1934–1940)
 Mona’s Queen (Schiff, 1946) (1946–1962)
 Mona’s Queen (Schiff, 1972) (1972–1995)